Collector Swedish Open 2009 – tenisowy turniej WTA z cyklu Collector Swedish Open rozgrywany w dniach 4–12 lipca 2009 roku w Båstad na kortach ziemnych o puli nagród 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Uwagi

Bibliografia 
 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Szwecji